Євграфов Віктор Іванович (1948, Куйбишев, нині Самара) — актор, каскадер, заслужений артист Росії.
 Євграфов Марат Андрійович (1926—1997) — російський математик, доктор фізико-математичних наук.
 Євграфов Олег Леонідович (5 вересня 1935, Суми) — тренер з плавання, заслужений тренер України.
 Євграфов Павло Борисович (1944, Москва) — заступник Голови Конституційного Суду України (19 жовтня 1999 — 18 жовтня 2002).

Російські прізвища